Spectrum peut désigner :

 Spectrum, un album de Billy Cobham sorti en 1973 :
 Spectrum, un morceau de l'album éponyme ;
 Spectrum, une chanson du compositeur allemand Zedd interprétée par le chanteur américain Matthew Koma sorti en 2012 ;
 Spectrum, une espèce de Pokémon ;
 Spectrum — The Best in Contemporary Fantastic Art, anthologie graphique éditée par Cathy et Arnie Fenner ;
 Wachovia Spectrum (auparavant The Spectrum, CoreStates Spectrum et First Union Spectrum) est une salle omnisports située à Philadelphie, en Pennsylvanie ;
 Spectrum de Montréal, une ancienne salle de spectacle de Montréal ;
 Spectrum, un lanceur léger développé par la start-up allemande Isar Aerospace ;
 pour les bandes dessinées de Marvel : 
 Spectrum,un des noms de Monica Rambeau ;
 .

Voir aussi 
 ZX Spectrum, un petit ordinateur personnel vendu en Grande-Bretagne
 IEEE Spectrum, le magazine principal de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers

Homonymie de titre